Hugo de Abt
 Hugo van Tours, graaf van Tours, vader van Irmgard.